Knau steht für:
 Knau (Altenburg), Ortslage des Ortsteiles Zetzscha
 Knau (Neustadt an der Orla), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Orla im thüringischen Saale-Orla-Kreis

Knau ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Knau (1897–1945), deutscher Silberschmied und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

KNAU steht als Abkürzung für:
 Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, niederländischer Leichtathletikverband

Abkürzung